Сен-Ренан () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Брест.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Гипронвель, Иль-Молен, Ламполь-Плуарзель, Ланривоаре, Ле-Конке, Локмарья-Плузане, Милизак, Плуарзель, Плугонвелен, Плумоге, Сен-Ренан и Требабю.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен — в него вошли отдельные коммуны упраздненных кантонов Плудальмезо и Уэсан.

С 1 января 2017 года состав кантона изменился: коммуны Милизак и Гипронвель образовали новую коммуну Милизак-Гипронвель.

Состав кантона с 1 января 2017 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Брелес (861 чел.)
 Иль-Молен (160 чел.)
 Ламполь-Плуарзель (2 145 чел.)
 Ланильдю (957 чел.)
 Ланривоаре (1 460 чел.)
 Ле-Конке (2 750 чел.)
 Локмарья-Плузане (5 092 чел.)
 Милизак-Гипронвель (4 550 чел.)
 Плуарзель (3 854 чел.)
 Плугонвелен (4 183 чел.)
 Плумоге (2 119 чел.)
 Плурен (1 245 чел.)
 Порсподе (1 779 чел.)
 Сен-Ренан (8 163 чел.)
 Требабю (360 чел.)
 Треуэрга (333 чел.)
 Уэсан (833 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 35,6 % голосов против 18,5 % у Марин Ле Пен и 18,2 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 69,4 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 29,6 %, Франсуа Фийон – 20,0 %, Жан-Люк Меланшон – 17,3 %, Марин Ле Пен – 13,9 %; 2 тур: Макрон – 72,0 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 31,0 %, Николя Саркози — 27,8 %, Франсуа Байру — 13,1 %; 2 тур: Олланд — 54,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют вице-мэр коммуны Плурен Мари-Кристин Ленес (Marie-Christine Lainez) (Республиканцы) и мэр города Сен-Ренан Жиль Мунье (Gilles Mounier) (Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер